

Проденешть () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Берешть-Мерія.
 Проденешть () — село у повіті Селаж. Входить до складу комуни Кряка.
 Проденешть () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Іонешть.

Проденешть () — село у Флорештському районі.